Rajska Zatoka – zatoka u wybrzeży Wyspy Króla Jerzego
 Paradise Cove – gra komputerowa